Cet article donne une Liste de grands bâtiments en Estonie. 
Tous les bâtiments sont habitables et mesurent plus de .

Bâtiments construits

Bâtiments en cours de construction

Panorama des grands bâtiments de Tallinn

Références

Voir aussi

Liens externes
Emporis: Estonia
Structurae: Estonia

Estonie
Liste en rapport avec l'Estonie